Poison Ivy může být:

 v angličtině jedovatec kořenující (Toxicodendron radicans) – rostlina ze Severní Ameriky a východní Asie
 Poison Ivy (film, 1985) – americký televizní film Larryho Elikanna z roku 1985
 Jedovatý břečťan (v originále Poison Ivy) – americký film Katt Shea z roku 1992
 Poison Ivy (hudebnice) (* 1953) – americká hudebnice, členka skupiny The Cramps
 Poison Ivy (píseň) – píseň dua Jerry Leiber a Mike Stoller
 Poison Ivy (postava)
 Poison Ivy (album) – interpret Yung Lean